Bereket steht für:
 Bereket (Turkmenistan), Stadt in Turkmenistan, Zentralasien
 Bereket (Fluss), Fluss in Russland, Zufluss des Kaspischen Meers

Bereket ist der Familienname von
 Adem Bereket (* 1973), türkischer Ringer